Die Football League Third Division 1921/22 war die zweite Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die erstmals in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Stockport County und dem FC Southampton ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division.  Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1922/23 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Bradford Park Avenue und Bristol City die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Halifax Town und AFC Rochdale sowie im Süden Exeter City und Southend United erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1922/23 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Football League Third Division South

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1921-22 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1921/22
Fußballsaison 1921/22